Kovács Hermin (1874–?) színésznő
 Kovács Hermin, kisfaludi (1882–1942) író, műfordító
Hasonló:
 Kovács Hermine Elisabeth (1890–1967) ferences apáca, misszionárius a Fülöp-szigeteken